Nikola Zrinski (eller, med ungerska namformer, Miklós Zrínyi) kan syfta på bland andra:

 Nikola Šubić Zrinski (1508–1566), kroatisk krigare
 Nikola Zrinski (1620–1664), ungersk-kroatisk fältherre och poet